«Измена» — советский художественный чёрно-белый фильм, снятый в 1967 году режиссёром Тахиром Сабировым на киностудии «Таджикфильм».

Премьера фильма состоялась 7 августа 1967 года.

Сюжет 
Действие фильма разворачивается в 1920-х годах во время Гражданской войны в Средней Азии. Красноармейский отряд пробивается из окружения басмачей, устроивших засаду. Вырвавшись из засады, красный командир Асад, обвиняя в измене военкома, приговаривает его к расстрелу и приводит приговор в исполнение. Карим, сын казнённого военкома Сафара, пытается найти доказательства невиновности своего отца. Тем временем Асад тайно вступает в сговор с басмачами. По его наводке гибнут и другие красноармейцы. Но, попав в сложную ситуацию, басмачи решают избавиться от возможного предателя и ликвидируют двуличного Асада.

В ролях 
 Хабибулло Абдуразаков — Асад Максум (дублировал Артём Карапетян)
 Исамат Эргашев — Карим, сын Сафара (дублировал Вячеслав Подвиг)
 Зухра Хасанова — Саодат, дочь Сафара (дублировала Инна Выходцева)
 Абдульхайр Касымов — Гаффор (дублировал Иван Рыжов)
 Ходжакули Рахматуллаев — Хайдаркул, председатель ревкома (дублировал Алексей Алексеев)
 Нозукмо Шомансурова — Бибираджаб, жена Сафара (дублировала Зинаида Воркуль)
 Александр Баранов — Шимкунас
 Иван Кузнецов — Семёнов
 Алим Ходжаев — Низaмeддин, нарком (дублировал Аркадий Толбузин)
 Гурминдж Завкибеков — Сафар, военком (дублировал Константин Тыртов)
 Куллук Ходжаев — курбаши Джабор (дублировал Яков Беленький)
 Усман Салимов — Нурали

Съёмочная группа 
 Режиссер: Тахир Сабиров
 Сценаристы: Игорь Луковский, Тахир Сабиров, Джалол Икрами
 Оператор: Анвар Мансуров
 Композитор: Фаттох Одина
 Художник: Давид Ильябаев

Награды 
 1968 — Премия за лучшую операторскую работу (Анвар Мансуров) КФ республик Средней Азии и Казахстана во Фрунзе.

Литература

Ссылки 
 Фильм «Измена» // Ruskino.ru 

Фильмы студии «Таджикфильм»
Фильмы СССР 1967 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы Таджикистана
Чёрно-белые фильмы СССР
Приключенческие фильмы СССР
Советские фильмы о Гражданской войне в России
Фильмы о басмачах